Ashimori (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Okayama: Ashimori (Okayama) (heute: Okayama)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Ashimori (Han)